MDI (Microsoft Document Imaging format) — формат файла, разработанного компанией Microsoft для хранения растровых изображений, полученных в результате сканирования. Помимо самого изображения формат может содержать текстовые аннотации или другие метаданные, в частности, это может быть текст полученный в результате распознавания. Формат является собственническим — спецификация на него не была опубликована.

ПО производства Microsoft обладает возможностями создания и чтения данного формата. В Microsoft Office данная функциональность появилась с версии 2003.
Имелась программа для создания и просмотра изображений в формате MDI: Microsoft Office Document Imaging (MODI), поставлявшаяся в MS Office 2003 и MS Office 2007. Начиная с MS Office 2010, более не поставляется.

Стороннее ПО 
Для чтения файлов данного формата, а также конвертации в другие форматы, в MS Windows существуют бесплатные утилиты (от сторонних производителей).

Связь с форматом TIFF 
Данный формат является вариацией такого формата как TIFF. Основные отличия MDI от TIFF:
 Используется иное магическое число 0x5045 (ASCII 'EP'?) (вместо 0x4D4D 'MM' или 0x4949 'II').
 Три собственнических типа сжатия.
 Многочисленные нестандартные значения ключей.

См. также 
 Графические форматы
 Список форматов файлов

Ссылки 
 Бесплатная программа просмотра

Графические форматы
TIFF